Bourton (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Bourton (Cherwell), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire
 Bourton (Vale of White Horse), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire